Camuccini ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Camuccini (1819–1904), italienischer Maler
 Vincenzo Camuccini (1771–1844), italienischer Maler des Klassizismus